Ѝзгрев е село в Югозападна България. То се намира в община Благоевград, област Благоевград.

География 
Село Изгрев се намира в планински район.

История 
През 1963 година населена местност Айдарово е обявена за село. През 1987 година селото е преименувано на Изгрев.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Редовни събития 
Празник Сурва, честван ежегодно на 1 януари.

Личности 
 Починали в Изгрев
  Иван Ингилизов (1882 – 1944), български революционер

Бележки 

Села в област Благоевград
Населени места в община Благоевград